Icod de los Vinos är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Santa Cruz de Tenerife och regionen Kanarieöarna, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Madrid. Icod de los Vinos ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Teneriffa.

Terrängen runt Icod de los Vinos är bergig åt sydost. Havet är nära Icod de los Vinos norrut. Den högsta punkten i närheten är Teide,  meter över havet,  km sydost om Icod de los Vinos. Runt Icod de los Vinos är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är La Orotava,  km öster om Icod de los Vinos. I omgivningarna runt Icod de los Vinos  

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är december, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kanarieöarna